LEN Euro Cup svoje dvadeset i peto izdanje ima u sezoni 2016./17. 
Natjecanje je osvojio mađarski klub Ferencvárosi TC (FTC) iz Budimpešte.

Sustav natjecanja  
Natjecanje se odigrava u dva kvalifikacijska kruga te potom na ispadanje. U kvalifikacijskim krugovima su formirane skupine koje se odigravaju kao jednokružna liga na turnirima koji se odigravaju na jednom terenu. 
U prvom krugu kvalifikacija 15 klubova je podijeljeno u četiri skupine s tri, odnosno četiri kluba, te iz svake skupine dva prvoplasirana kluba prolaze u sljedeću rundu kvalifikacija. 
U drugom krugu kvalifikacija osam klubova je raspoređeno u dvije skupine po četiri, a prve dvije momčadi prolaze u četvrtzavršnicu. 
Četvrtzavršnica - ulaze četiri momčadi iz 2. kruga kvalifikacija i četiri momčadi eliminirane iz 3. kruga kvalifikacija za Ligu prvaka. 
Četvrtzavršnica, poluzavršnica i završnica se igraju na dvije utakmice (domaća i gostujuća za svaki klub). 
Natjecanje je započelo 14. listopada 2016., a završava uzvratnim susretom završnice predviđenim za 5. travnja 2017.

Sudionici 

  - uključuju se u četvrzavršnici, eliminirani nakon 3. kruga kvalifikacija Lige prvaka

Rezultati i ljestvice

1. krug kvalifikacija 
 - prošli u 2. krug kvalifikacija 
Igrano od 14. do 16. listopada 2016.

2. krug kvalifikacija 
 - prošli u četvrtzavršnicu 
Igrano od 28. do 30. listopada 2016.

Dio na ispadanje

Četvrtzavršnica 
Prve utakmice igrane 30. studeng, a uzvrati 10. prosinca 2016.

Poluzavršnica 
Susreti su na rasporedu 18. siječnja i 18. veljače 2017.

Završnica 
Igrano 22. ožujka i 5. travnja 2017.

Poveznice 
 Liga prvaka 2016./17.

Izvori 
 LEN Euro Cup 2016./17., raspored i rezultati utakmica
 LEN Euro Cup 2016./17., ljestvice skupina
 LEN Euro Cup 2016./17., sastavi momčadi
  

2016-17